Simone Hannedouche (Douai,  - 1985) est une professeur et traductrice française. Anthroposophe, elle est à partir de 1949 une des principales collaboratrices de Déodat Roché pour les Cahiers d'Études cathares.

Biographie 

Née Simone Piettre, elle épouse Louis Hannedouche qui est comme elle agrégé de lettres. Elle découvre l'œuvre de Rudolf Steiner à la devanture d'une librairie ésotérique de Nice aux alentours de 1930. Après la mort de son mari, vers la fin des années 1940, elle se rend au Goetheanum à Dornach où elle fait la connaissance de Déodat Roché. Elle collabore à partir de 1949 aux « Études Cathares » jusqu'en 1971. Elle est très proche du mouvement de résurgence du catharisme. Elle traduit également de nombreuses conférences de Rudolf Steiner en français.

Quelques œuvres 
 Manichéisme et Catharisme, Éditions des Cahiers d'Études Cathares
 Le Faust de Goethe au Goetheanum
 Traduction en français moderne de Floire et Blancheflor
 Un commentaire pour Le Roman spirituel de Barlaam et de Josaphat paru aux Éditions Devenir en 1983

Liens externes 
 

Historien du catharisme
Anthroposophe
Naissance en juillet 1888
Naissance à Douai
Décès en 1985